Sarh (, früher auch bekannt als Fort Archambault) ist die größte Stadt im Süden des Tschad und die drittgrößte Stadt des Landes hinter N’Djamena sowie Moundou. Die Stadt liegt am Fluss Chari und ist Hauptstadt der ehemaligen Präfektur Moyen-Chari. Die Einwohnerzahl beträgt 110.355 (Stand 2009).

Sarh wurde von den Franzosen für die Rückkehrer aus den Arbeitslagern zum Bau der Kongo-Ozean-Eisenbahnstrecke gegründet. Heute ist die Stadt ein großes Umschlagzentrum für Waren aus dem ganzen Land und ein Zentrum der Baumwollindustrie. Des Weiteren beherbergt Sarh das Sarh-Nationalmuseum sowie einen Flughafen (IATA-Code SRH).

Sarh ist Sitz des Bistums Sarh und seit November 2001 Partnerstadt des französischen Cherbourg-Octeville.

Persönlichkeiten 
 Félix Malloum (1932–2009), Staatspräsident des Tschad (1975–1979)
 Sosthene Moguenara (* 1989), Leichtathletin
 Christ Koumadje (* 1996), Basketballspieler

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung des Tschad
 Liste der Städte im Tschad

Einzelnachweise 

Ort in Afrika
Ort im Tschad
Moyen-Chari
Namensgeber (Marskrater)
Hauptort einer Verwaltungseinheit